Nevromus är ett släkte av insekter. Nevromus ingår i familjen Corydalidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Vattennätvingar
Nevromus